In italiano la parola luce indica abitualmente la porzione dello spettro elettromagnetico visibile all'occhio umano. La stessa parola, con le sue varianti grafiche, può assumere anche altri significati, isolata o in composti.

Architettura
 Castello di Clos-Lucé – castello di Amboise (Francia), ultima dimora di Leonardo da Vinci
 Luce – dimensione maggiore degli elementi strutturali portanti orizzontali nelle costruzioni civili
 Santa Maria della Luce – chiesa di Roma (Italia), nel rione Trastevere

Astronomia 
 1292 Luce – asteroide della fascia principale
 Luce zodiacale – debole luminosità che appare lungo l'eclittica

Cinema 
 Luce – film del 2019 diretto da Julius Onah

Geografia

Francia 
 La Baroche-sous-Lucé – comune nel dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)
 Le Grand-Lucé – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Cantone di Le Grand-Lucé – cantone nell'arrondissement di La Flèche
 Lucé – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro)
 Cantone di Lucé – cantone nell'arrondissement di Chartres
 Lucé – comune nel dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)
 Sainte-Luce – comune nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Villaines-sous-Lucé – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Italia 
 Santa Luce – comune nella provincia di Pisa (Toscana)
 Val di Luce – valle dell'Appennino tosco-emiliano nella provincia di Pistoia (Toscana)

Slovenia 
 Luče – comune nella regione statistica della Savinjska

Stati Uniti 
 Contea di Luce – contea nello Stato del Michigan

Musica 
 Luce – album dei The Sun del 2012
 Luce – singolo di Mango del 1998
 Luce (tramonti a nord est) – singolo di Elisa del 2001
 La luce – singolo dei Rapstar del 2012

Persone 
 Louis-René Luce (1695-1774) – incisore francese
 Maximilien Luce (1858-1951) – pittore francese
 Henry Robinson Luce (1898-1967) – giornalista statunitense
Luce – probabile pseudonimo di Giulio Parise (1902-1969) all'interno del Gruppo di Ur
 Clare Boothe Luce (1903-1987) – giornalista, scrittrice, diplomatica e politica statunitense
 Dina Luce, pseudonimo di Dina Del Fante Galeazzi Lisi (1931-2020) – giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica e presentatrice televisiva italiana
 Angela Luce, nome d'arte di Angela Savino (1938) – cantante e attrice italiana

Altro 
 Luce – nome proprio di persona
 Luce – concetto filosofico
 Istituto Luce – archivio cinematografico con sede a Roma
 Luce – tipo di porta a controllo meccanico

Pagine correlate 
Luci
Lucii
Lucia (disambigua)
Lucy